Rabor steht für:

 Rabor (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Kerman, Iran
 Rabor (Stadt), Stadt in der Provinz Kerman, Iran

Familiennamen:
 Dioscoro S. Rabor (1911–1996), philippinischer Zoologe und Naturschützer